El término Mesopotamia puede referirse a:

Historia y geografía histórica 
Mesopotamia, región histórica de Oriente Medio. 
Mesopotamia superior o Alta Mesopotamia, subdivisión de la región histórica coincidente, principalmente, con la influencia de la antigua Asiria.
Mesopotamia inferior o Baja Mesopotamia, subdivisión de la región histórica coincidente, principalmente, con la influencia de la antigua Sumeria.
Mesopotamia, nombre de varias provincias romanas de cuyo nombre proviene el dado al Creciente Fértil.
Mesopotamia, nombre de un theme (provincia) bizantina.
República de la Mesopotamia, Estado propuesto por los imperios británico y francés en la región mesopotámica argentina.
Mandato Británico de Mesopotamia, colonia británica sobre el actual Irak entre 1920 y 1932.
Mesopotamia, antiguo municipio griego, incluido en Kastoria en 2011.

Geografía contemporánea 
Mesopotamia, una extensa región de Argentina.
Mesopotamia, un corregimiento en Colombia.
Mesopotamia, un municipio en Ohio, Estados Unidos.
Mesopotamia, pequeña isla fluvial en Óxford, Inglaterra.
Mesopotamia, localidad de San Vicente y las Granadinas.
Mesopotam, localidad de Albania.

Otros 
Mesopotamia Air, aerolínea iraquí.
Mesopotamia, álbum de The B52s.